Горносталиха — название населённых пунктов в России:
 Горносталиха — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Горносталиха — деревня в Купинском районе Новосибирской области.